Campaspe puede referirse a:
 Campaspe, joven tesalia.
 Campaspe (John William Godward), cuadro de este pintor británico.